Toponímia:
 Duran (La Pobla de Massaluca), muntanya del municipi de la Pobla de Massaluca a la comarca de la Terra Alta
 Duran (Gers), municipi francès al departament del Gers, regió de Migdia-Pirineus
 El Duran, masia de les Planes d'Hostoles a la comarca de la Garrotxa
 Can Duran (Bigues), masia del municipi de Bigues i Riells, a la comarca del Vallès Oriental
 Casa Duran, cantonada entre el carrer del Pedregar i el carrer de Sant Joan del municipi de Sabadell
 Casa Museu Duran i Sanpere, casa natal d'Agustí Duran i Sanpere a Cervera
 Mas d'en Duran, monument protegit com a bé cultural d'interès local del municipi de Botarell (Baix Camp)
 Penya de Can Duran, muntanya de 212 metres del municipi d'Olivella a la comarca del Garraf
 Puig Duran, muntanya del municipi de Ripoll a la comarca del Ripollès
 Salt del Duran, salt d'aigua construït al terme municipal de Vilanova de Bellpuig
 Torrent de Can Duran, curs d'aigua torrencial del Vallès Occidental
 Riu Duran, riu de la Baixa Cerdanya, afluent del Segre
 Biografies:
 Agustí Duran i Sanpere (Cervera, 1887 - Barcelona, 1975), historiador, arxiver i arqueòleg català
 Benito José Durán Sánchez (Barcelona, 1946), activista social
 Biel Duran i Pascual (Gelida, 1984), actor de cinema, de sèries de televisió i de teatre
 Damià Duran Jaume (Porreres, 1931), investigador i etnògraf
 David Duran i Gisbert (Barcelona, 1963), professor i escriptor
 Enric Duran, diversos personatges
 Eudald Duran i Reynals (Barcelona, 1891 - París, 1917), escriptor noucentista
 Eulàlia Duran i Grau (Barcelona, 1934), historiadora
 Fèlix Duran i Cañameres (Barcelona, 1889 - 1972), advocat, historiador i polític
 Francesc Duran i Reynals (Barcelona, 1899 - New Haven, EUA, 1958), metge i microbiòleg
 Frederic Duran i Jordà (Barcelona, 1905 - Manchester, 1957), metge
 Gustavo Durán Martínez (Barcelona, 1906 - Atenes, 1969), compositor, militar republicà, espia, diplomàtic i escriptor
 Jaume Duran (Portbou, 1884 - ?), ciclista català
 Joan Duran i Alemany (Barcelona, 1896 – 1970), compositor de pel·lícules i de ball
 Joaquim Duran (Badalona, 1972), intèrpret de tenora
 Josep Duran (Cadaqués, ~1730 - Barcelona, 1802), compositor d'òpera i música religiosa català
 Josep Antoni Duran i Lleida (El Campell, Aragó, 1952), advocat i polític català
 Lluís Duran, diversos personatges
 Manuel Duran i Bas (Barcelona, 1823 - 1907), jurisconsult i polític
 Manuel Duran i Ventosa (Barcelona 1862 - 1909), metge
 María José Durán Junquera (Barcelona, 1975), historiadora i geògrafa
 Marta Duran Quintana (Mataró, 1955), pintora
 Miquel Duran, diversos personatges
 Núria Duran Llinàs (Banyoles, 1954), dissenyadora gràfica
 Pere Duran i Farell (Caldes de Montbui, 1921 - Barcelona, 1999), enginyer i empresari català
 Rafael Duran i Benet (Terrassa, 1931), pintor català
 Rafael Durán Vadell (Barcelona, 1972), historiador i portaveu del PP a l'Ajuntament de Palma
 Ramon Duran (Madrid, 1987), actor
 Raimon Duran i Ventosa (Barcelona 1858 - 1933), advocat i jurista català
 Raimon Duran i Reynals (Barcelona, 1895 - 1966), arquitecte
 Sixto Durán Ballén (Boston, Estats Units 1921), arquitecte i polític equatorià que fou president de l'Equador (1992- 1996)
 Teresa Duran i Armengol (Barcelona, 1948), escriptora i il·lustradora
 Toribi Duran i Garrigolas (Castelló d'Empúries, 1814 – Barcelona, 1888), filantrop i industrial
 Xavier Duran i Escribà (Barcelona, 1959), periodista i químic
 Miscel·lània:
 Duran Duran, grup musical britànic
 Asil Duran (Barcelona), una presó per a joves delinqüents
 Asil Duran (Castelló d'Empúries), una residència per a gent gran